Balaklava település a Krím-félszigeten
 Balaklava ruhadarab, az arcot és a nyakat is eltakaró kötött fejfedő